3930 Vasilev – asteroide della fascia principale

Persone 

 Aleksandar Vasilev
 Con'o Vasilev
 Georgi Vasilev
 Mladen Vasilev
 Radoslav Vasilev
 Vasil Vasilev
 Vencislav Vasilev

Pagine correlate

 Vasil'ev